Петря́евка — посёлок в Нижегородской области России. Входит в состав административно-территориального образования сельсовет Бабино городского округа «город Дзержинск» .

Этимология 
Название образовано от мужского мордовского имени Петряй, которое является производным от христианского имени Пётр.

Достопримечательности 

Церковь мучеников и исповедников князя Михаила и боярина Феодора Черниговских чудотворцев.

Храм деревянный, однопрестольный, построен в 1875 году в честь святого князя Михаила Черниговского, (3 октября, 17 февраля).

В 1942 году храм закрыли и в 1970 году был разрушен.

В 1999 году храм возвращен Нижегородской Епархии и начаты восстановительные работы. В 2000 году храм был вновь отстроен после разрушения, а в 2001 году возобновились богослужения, которые совершаются регулярно.

История 
В середине XVIII века деревня в составе Нижегородского уезда находилась во владении Алексея Даниловича Татищева. В 1754 году численность мужского населения составляла 53 человека.

В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как владельческая деревня при колодце Чернорецкой волости Балахнинского уезда в 49 верстах от уездного города Балахна. В деревне насчитывалось 38 дворов и проживало 272 человека (132 мужчины и 140 женщин).

В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным местной подворовой переписи уезда за 1910 год значится как деревня, прежний владелец - Казарин. Относилась к Гнилицкой волости Балахнинского уезда. В деревне насчитывалось 102 двора.

В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1916 год в деревне проживало 632 человека.

Мэр посёлка Тимофей Эдуардович Сафаров(с 2018 года)

Главной достопримечательностью посёлка является всеми известный-ларёк с мороженым, под названием Сафаровский халифат.

Население

Инфраструктура 
С 2 декабря 1996 года посёлок газифицирован.
Имеется продовольственный магазин, фельдшерский пункт и библиотека.

Улицы 
 улица Восточная 
 улица Встречная
 улица Гризодубовой
 улица Квартальная
 улица Кольцова 
 переулок Линейный
 улица Матросова 
 улица Подсобного хозяйства 
 переулок Ульянова
 переулок Учительский
 улица Чехова

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Дзержинск